Volcano er det engelske ord for vulkan.

Volcano kan også henvise til:

Geografiske betegnelser 
 Volcano, Californien, en by i Amador County
 Volcano, Hawaii, en by
 Volcano Mountain, en vulkan i det centrale Yukon, Canada

Film og tv 
 Volcano (film fra 1997). amerikansk katastrofefilm fra 1997, der blev instrueret af Mick Jackson og med Tommy Lee Jones i hovedrollen
 Volcano (South Park), den tredje episode af Comedy Central's tegneserie South Park
 Volcano: An Inquiry Into the Life and Death of Malcolm Lowry, en dokumentarfilm

Musik 
 Volcano Entertainment, et pladeselskab
 Flere bands kaldet Volcano eller afledninger heraf
 Flere sange med navnet "Volcano"

Album 
 Volcano (Edie Brickell-album), et album fra 2003 af Edie Brickell
 Volcano (Jimmy Buffett-album), et album fra 1979 af Jimmy Buffett
 Volcano (Satyricon-album), et album fra 2002 af Satyricon
 Volcano (Volcano-album), et album fra 2004 af Volcano, en punk/country-supergruppe fra USA
 Volcano (Gatsbys American Dream-album), et album fra 2005 af Gatsbys American Dream

Øvrigt 
 Lesley 'the Volcano' Vainikolo, en rugbyspiller